Tschirch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tschirch (1856–1939), deutscher Pharmazeut
 Cathleen Tschirch (* 1979), deutsche Leichtathletin
 Egon Tschirch (1889–1948), deutscher Maler
 Ernst Tschirch (1819–1854), deutscher Komponist, Kapellmeister in Stettin
 Fritz Tschirch (1901–1975), deutscher Altgermanist
 Ingrid Tschirch (1945–2018), deutsche Tierärztin und Politikerin (PDS)
 Otto Tschirch (1858–1941), deutscher Historiker
 Rudolf Tschirch (1825–1872), deutscher Chorleiter
 Wilhelm Tschirch (1818–1892), deutscher Komponist, Hofkapellmeister in Gera